«Девятая жизнь Луи Дракса» () — драматический триллер 2016 года режиссёра Александра Ажа. Съёмки проходили в Ванкувере, Канада. Премьера в США состоялась 2 сентября 2016 года.

Фильм является экранизацией одноименного романа британской писательницы и журналистки Лиз Дженсен. Над первой версией сценария работал Энтони Мингелла, но не успел его закончить, скончавшись в 2008 году. Позже эту работу завершил его сын Макс.

Сюжет 
После пикника по случаю своего девятого дня рождения Луи Дракс, которого всю его недолгую жизнь преследует череда травм и неудач, падает с обрыва в воду. Мальчика удаётся спасти, но он впадает в кому. Специалист по детским комам, доктор Аллан Паскаль пытается разобраться в причинах этого происшествия.

В ролях

Отзывы 
Фильм получил сдержанные и отрицательные отзывы кинокритиков. На сайте Rotten Tomatoes у фильма 41 % положительных рецензий из 56. На Metacritic — 41 балл из 100 на основе 20 рецензий.

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы США 2016 года
Фильмы-триллеры США
Фильмы на английском языке
Фильмы Summit Entertainment
Фильмы Miramax Films